Polska:
 Borowszczyzna (Spławy)

Białoruś:
 Borowszczyzna (rejon miorski)
 Borowszczyzna (rejon szarkowszczyński)
 Borowszczyzna (obwód grodzieński)